Слепород () — село,
Черевковский сельский совет, Оржицкий район, Полтавская область, Украина.

Население по переписи 2001 года составляло 53 человека.

Географическое положение 
Село Слепород находится на правом берегу реки Слепород, выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Приймовщина, ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Заречье, на противоположном берегу — село Черевки.

История 
Село указано на специальной карте Западной части России Шуберта 1826—1840 годов как хутора Слепородские

Примечания